Die Saison 2011/12 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die sechsunddreißigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 24. September 2011 und endete am 28. April 2012.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde VT Aurubis Hamburg II. Eine Erstligalizenz wurde von keinem Team beantragt, die SG Rotation Prenzlauer Berg verzichtete auch auf die Zweitligalizenz für die kommende Saison, einziger Absteiger in die neugeschaffene Dritte Liga war der TSV Werne.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 1. VC Parchim
 1. VC Stralsund
 SCU Emlichheim
 SG Rotation Prenzlauer Berg
 TSV Rudow Berlin
 TV Eiche Horn Bremen
 TV Gladbeck
 TV Werne
 USC Münster II
 VfL Oythe
 VT Aurubis Hamburg II

Absteiger aus der 1. Bundesliga gab es keine. Aus der Regionalliga stiegen der TV Gladbeck und der TV Eiche Horn Bremen auf.

Ergebnisse

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister wurde der VV Grimma. Da Envacom Volley Sinsheim als Absteiger aus der Bundesliga auf eine Zweitligalizenz verzichtete und keins der möglichen aufstiegsberechtigsten Teams aus der zweiten Liga Süd eine Erstligalizenz beantragte, blieb es bei den beiden Absteigern Nürnberg und Villingen, die in die neugeschaffene Dritte Liga eingestuft wurden.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd:
 Allgäu Team Sonthofen
 Fighting Kangaroos Chemnitz
 FTSV Straubing
 MTV Stuttgart II
 Rote Raben Vilsbiburg II
 SV Lohhof
 SWE Volley-Team 
 TG Bad Soden
 TV Villingen
 VC Offenburg
 VC Olympia Dresden
 VfL Nürnberg
 VV Grimma

Aus der ersten Bundesliga stiegen das SWE Volley-Team aus Erfurt und das Allgäu Team aus Sonthofen in die zweite Liga ab. Aufsteiger aus der Regionalliga waren die zweite Mannschaft des MTV Stuttgart sowie der FTSV Straubing.

Ergebnisse

Tabelle

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

Einzelnachweise 

2011 12
Volleyballsaison 2011/12